Максимовка — деревня в Ермолинском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 2 улицы, зарегистрировано 1 садовое товарищество. С Истрой связана автобусным сообщением (автобусы №28, 30, 30К).

Расположена на левом берегу безымянного левого притока Истры, примерно в 4 км на север от города Истры, высота над уровнем моря 181 м. Ближайшие населённые пункты: примыкающая с востока Полевшина и в 2,3 километрах южнее Андреевское.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ермолинское
 Сельское поселение Ермолинское
 Официальный сайт муниципального образования сельского поселения Ермолинское
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра